EIG steht für:
 École d'ingénieurs de Genève (heute Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève), Standort der  Fachhochschule Westschweiz
 Europe India Gateway, internationales Untersee-Kommunikationskabel
  Elektroimpulsgerät (EIG)

Eig ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Eig (1894–1938), weißrussisch-israelischer Botaniker, Mitgründer des National Botanic Garden of Israel
 Jonathan Eig (* 1964), US-amerikanischer Journalist und Autor

Siehe auch:
 Eigg
 Eik

Abkürzung